Кусацу:
 Кусацу (город) — японский город в префектуре Сига.
 Кусацу (посёлок) — японский посёлок в префектуре Гумма.